Новобогдановка — название населённых пунктов на Украине:

 Новобогдановка — село в Мелитопольском районе Запорожской области.
 Новобогдановка — село в Николаевском районе Николаевской области.
 Новобогдановка — село в Сахновщинском районе Харьковской области.